Ostružno heißen folgende Orte:
 Ostružno, deutsch Wostruschno, Gemeinde im Okres Jičín, Tschechien
 Ostružno (Nezdice na Šumavě), deutsch Wostruschna, Ortsteil von Nezdice na Šumavě, Okres Klatovy, Tschechien
 Ortsteil von Borek u Chotěboře im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien